Nach dem Lyriker und Autor Hans Carossa wurden folgende Schulen benannt:
 Hans-Carossa-Gymnasium Berlin
 Hans-Carossa-Gymnasium Landshut